Nick Rattigan (1992-), un auteur-compositeur américain ;
 Terence Rattigan (1911-1977), un dramaturge et un scénariste de cinéma britannique.